Rigault ist der Familienname folgender Personen:
 Baron de Rigault, Autor des 19. Jahrhunderts über Weinbau
 Charles Rigault de Genouilly (1807–1873), französischer Admiral und Marineminister
 Hippolyte Rigault (1821–1858), französischer Schriftsteller und Rhetorikprofessor
 Nicolas Rigault (1577–1654), französischer Philologe
 Raoul Rigault (1846–1871), Persönlichkeit der Pariser Kommune von  1871

Rigault ist der Name folgender Orte:
 La Roche-Rigault, französische Gemeinde im Département Vienne
 L’Isle-en-Rigault, französische Gemeinde im Département Meuse
 Villiers-les-Rigault, frühere französische Gemeinde, die heute zu  Congis-sur-Thérouanne im Département Seine-et-Marne gehört